Montenegriner bezeichnet:

 Montenegriner (Ethnie), ethnische Montenegriner, eine südslawische Ethnie
 Montenegriner (Bevölkerung), Staatsbürger von Montenegro bzw. Bevölkerung Montenegros

Siehe auch:

 Montenegro (Begriffsklärung)
 Serben und Montenegriner in Albanien